Cuolmet ist der Name folgender Berggipfel im Kanton Graubünden:

 Cuolmet (Lumnezia) (2569 m), Gipfel oberhalb von Vrin, Gemeinde Lumnezia
 Cuolmet (Rabius) (2343 m), Gipfel oberhalb von Rabius, Gemeinde Sumvitg
 Cuolmet (Val Lavaz) (2192 m), Gipfel im Val Lavaz, Gemeinde Sumvitg

Siehe auch:
 Piz Cuolmet